La Gamma Ethniki 2016-2017 è la 42ª edizione del terzo campionato greco di calcio.

Gruppo 1

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2017-2018
      Retrocesse nei Campionati regionali 2017-2018

Gruppo 2

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2017-2018
      Retrocesse nei Campionati regionali 2017-2018

Gruppo 3

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2017-2018
      Retrocesse nei Campionati regionali 2017-2018

Gruppo 4

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2017-2018
      Retrocesse nei Campionati regionali 2017-2018

Note

Voci correlate
 Super League 2016-2017
 Football League 2016-2017
 Kypello Ellados 2016-2017

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2016
Calcio nel 2017